Mikael Rosén kan syfta på:

Mikael Rosén (fotbollsspelare)
Mikael Rosén (politiker)
Mikael Rosén (sedevakantist)